Stanimir (Kyrillisch: Станимир) ist ein slawischer Vorname aus den Teilen stani (werden) und mir (Frieden, Ruhm, Ehre). Die weiblichen Formen lauten Stanimira oder Stanimirka. Spitznamen sind Stanko, Staszek, Staś, Mirek und Mirko.

Vornamensträger 
 Stanimir Belomaschew (* 1988), bulgarischer Orientierungssportler und Skilangläufer
 Stanimir Dimitrow (* 1972), ehemaliger bulgarischer Fußballspieler
 Stanimir Iltschew (* 1953), bulgarischer Politiker und war Mitglied des Europäischen Parlaments für die Nationale Bewegung Simeon der Zweite
 Stanimir Stoilow (* 1967), bulgarischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler
 Stanimir Troyanski (* 1944), bulgarischer Mathematiker

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname